52-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 12 по 20 февраля в 2000 году в городах Альтенберг (соревнования по бобслею у мужчин), Винтерберг (соревнования по бобслею у женщин) и Игльс (соревнования по скелетону). Эти соревнования ознаменовались дебютом в соревнованиях по бобслею и скелетону среди женщин.

Бобслей

Мужчины

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Женщины

Соревнование двоек

Скелетон

Соревнования у мужчин

Соревнования у женщин

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди бобслеистов (анг.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди скелетонистов (анг.)

Спорт в Австрии в 2000 году
Чемпионаты мира в Германии
Чемпионаты мира в Австрии
Февраль 2000 года
Международные соревнования по бобслею в Германии
Международные спортивные соревнования в Альтенберге
Международные спортивные соревнования в Винтерберге